Plaats in Indonesië
 Prapag Kidul (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Prapag Kidul (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java